Björn (voornaam), een Scandinavische voornaam
 Björn (Kalix), een Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel
 Björn (Mali), een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel